Voici la liste des astéroïdes numérotés de 9001 à 10000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

9001-9100

9101-9200

9201-9300

9301-9400

9401-9500

9501-9600

9601-9700

9701-9800

9801-9900

9901-10000 

09001-10000